Мелані Уден була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Айла Томлянович.
Фіналістка 2011 року Даніела Гантухова виграла титул, у фіналі перемгіши Донну Векич з рахунком 7–6(7–5), 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Aegon Classic, одиночний розряд
2013